Tubb ist der Familienname folgender Personen:

 Carrie Tubb (1876–1976), englische Sängerin
 E. C. Tubb (1919–2010), britischer Science-Fiction-Autor
 Ernest Tubb (1914–1984), US-amerikanischer Country-Sänger und Wegbereiter der Honky Tonk Music
 Justin Tubb (1935–1998), US-amerikanischer Country-Sänger und Sohn von Ernest Tubb